Moss – norweskie miasto i gmina leżąca w regionie Østfold
 Moss – stacja kolejowa w Moss
 Moss – album
 Moss – miejscowość w Argyll and Bute (Szkocja)
 Moss – film
 Moss – miejscowość w Highland (Szkocja)
 Moss – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire
 Moss – miejscowość w Wrexham (Walia)
 Moss – zespół muzyczny